Douglas-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Douglas-Gletscher (Antarktika) im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel
 Douglas-Gletscher (Neuseeland) in den neuseeländischen Südalpen
 Douglas-Gletscher (Washington) im North-Cascades-Nationalpark im US-Bundesstaat Washington